ICL:

 Indian Cricket League — Індійська крикетна ліга
 International Computers Limited — британська компанія з виробництва мейнфреймів, комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення та комп'ютерних послуг
 International Constitutional Law — міжнародне конституційне право